DRA peut signifier :
 directive régionale d'aménagement, un outil juridique de l'aménagement du territoire en France ;
 drainage rocheux acide ;
 Draco, Draconis, le nom latin et son génitif de la constellation du Dragon ;
 Détachement de reconnaissance de l'armée, une unité spéciale de l'armée suisse.

Voir aussi 
 11 Dra (Alpha Draconis)
 57 Dra (Delta Draconis)
 23 Dra (Beta Draconis)
 Drâa

Abréviation